Termenul „Departament” se poate referi la subdiviziuni ale unei entități, ale unei organizații sau a unor unități administrativ-teritoriale de ordinul întâi a mai multor țări, așa cum sunt urmează.

Diviziune teritorială administrativă
 Departamentele Argentinei
 Departamentele Boliviei
 Departamentele Columbiei
 Departamentos în El Salvador
 Departamentele Franței
 Departamentele Gabonului
 Departamentele Guatemalei
 Departamentele statului Haiti
 Departamentele Hondurasului
 Departamentele Nicaraguei
 Departamentele Nigerului
 Departamentele Paraguayului
 Departamentele Uruguayului

Alte utilizări
 Subdiviziune a unui companii (compartiment, sector, secție, sucursală)
 Subdiviziune a unei instituții de învățământ superior (facultate)
 Subdiviziune a unui minister sau a unei instituții publice (de exemplu Departamentul Apărării; direcție, de exemplu DIICOT, DGASPC)

Legături externe

 
 The Free Dictionary

Vezi și